Königsfeld může být:
jméno sídel v Německu
 Königsfeld (Eifel), obec v Porýní-Falcku
 Königsfeld (Bavorsko), obec v zemském okresu Bamberk v Bavorsku
 Königsfeld im Schwarzwald, obec v Bádensku-Württembersku
 Königsfeld (Meklenbursko), obec v Meklenbursku-Předním Pomořansku
 Königsfeld (Sasko) – obec v Sasku, v zemském okrese Střední Sasko

německé jméno českého sídla
 ves Anenská Studánka na Orlickoústecku
 brněnská čtvrť Královo Pole

německé jméno sídla na Ukrajině
 Usť-Čorna, město v Ťačivském rajónu Zakarpatské oblasti

příjmení osob
 Johann Georg von Königsfeld (1679–1750), bavorský ministr

Externí odkazy 
 

Německé názvy sídel v Česku